Дмитрий Яшин:

 Яшин, Дмитрий Валерьевич (род. 1993) — российский футболист, защитник.
 Яшин, Дмитрий Владимирович (род. 1981) — российский футболист, вратарь.